SBV steht für:
 Sabah (IATA-Code des Flughafens auf Papua-Neuguinea)
 Salzsäure-Bindungs-Vermögen, eine Kenngröße bei der Analytik von Hydrogencarbonat
 Schweizerischer Bankverein
 Schweizer Bauernverband
 Schweizerischer Baumeisterverband
 Schweizerischer Billard Verband
 Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband
 Schweizer Brauerei-Verband
 Schweizerischer Bühnenverband
 Schwerbehindertenvertretung
 Sicherheitsabblasventil, eine Sicherheitseinrichtung in Druckanlagen
 System Builder Version, ein Software-Produkt, das an Hersteller oder Fachhändler verkauft wird
 Sackbrut-Virus
 Schwarzburgverbindung
 Schweizer Blasmusikverband
 Sonderbetriebsvermögen
 Sportbootvereinigung im DMYV
 Südliche Berliner Vorortbahn
 Selbsthilfe-Bauverein eG, größter Wohnungsanbieter der Stadt Flensburg

SbV steht für:
 Sammlung betrieblicher Vorschriften

sbv steht für:
 Sabinische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Sabiner

SBV